Il termine "arcieri", oltre ad essere il plurale di "arciere", può riferirsi a:

Persone 
 Gaetano Arcieri (1794-1867) – scrittore e poeta italiano
 Maurizio Arcieri (1942) – cantante, attore e compositore italiano, conosciuto anche semplicemente come Maurizio

Pagine correlate
 Arciere (disambigua)